

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Margherita all'Aquila

Campania 
 Chiesa dei Santi Bernardo e Margherita a Fonseca a Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Margherita a Armarolo, frazione di Budrio
 Chiesa di Santa Margherita a Calerno
 Chiesa di Santa Margherita a Faenza, in località Rivalta
 Chiesa di Santa Margherita a Faenza, nel centro della città
 Chiesa di Santa Margherita a Ferrara (sconsacrata)
 Chiesa di Santa Margherita a Sant'Ilario d'Enza
 Chiesa di Santa Margherita a Sivizzano, frazione di Fornovo di Taro

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Margherita a Manzinello, frazione di Manzano
 Chiesa di Santa Margherita a Santa Margherita del Gruagno, frazione di Moruzzo
 Chiesa di Santa Margherita a Sappada

Lazio 
 Chiesa di Santa Margherita a Coreno Ausonio
 Chiesa di Santa Margherita a Olevano Romano
 Chiesa di Santa Margherita Maria Alacoque a Roma

Liguria 
 Pieve di Santa Margherita ad Arcola
 Chiesa di Santa Margherita ad Avegno
 Chiesa di Santa Margherita a  Brizzolara, nel comune di Borzonasca
 Chiesa di Santa Margherita a Casanova, frazione di Sant'Olcese
 Chiesa di Santa Margherita a Diano Arentino
 Chiesa di Santa Margherita a Marassi, quartiere di Genova
 Chiesa di Santa Margherita a Pallare
 Chiesa di Santa Margherita a Pontedassio
 Chiesa di Santa Margherita a Sori
 Chiesa di Santa Margherita a Vernazza

Lombardia 
 Chiesa di Santa Margherita a Brugherio
 Chiesa di Santa Margherita a Brusaporto
 Chiesa di Santa Margherita a Cadrezzate con Osmate
 Chiesa di Santa Margherita a Castel Goffredo
 Chiesa di Santa Margherita a Cinisello Balsamo
 Chiesa di Santa Margherita a Cusio
 Chiesa di Santa Margherita a Milano
 Chiesa di Santa Margherita a Pandino
 Chiesa di Santa Margherita a Pantigliate
 Chiesa di Santa Margherita a Settimo Milanese 
 Chiesa di Santa Margherita a Somadino, frazione di Casargo
 Chiesa di Santa Margherita a Usmate Velate
 Chiesa di Santa Margherita a Valzurio, frazione di Oltressenda Alta
 Chiesa di Santa Margherita a Villa d'Adda, chiesa perduta

Piemonte 
 Chiesa di Santa Margherita a Meina
 Chiesa di Santa Margherita a Premeno

Puglia 
 Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie

Sardegna 
 Chiesa di Santa Margherita a Ottana
 Chiesa di Santa Margherita a Villaurbana

Sicilia 
 Chiesa di Santa Margherita a Licodia Eubea
 Chiesa di Santa Margherita a Paternò
 Chiesa di Santa Margherita a Polizzi Generosa
 Chiesa di Santa Margherita a Sciacca

Toscana 
 Chiesa di Santa Margherita a Buriano, frazione di Castiglione della Pescaia
 Chiesa di Santa Margherita di Regnano a Casola in Lunigiana
 Basilica di Santa Margherita a Cortona
 Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi a Firenze
 Chiesa di Santa Margherita a Montici a Firenze
 Chiesa di Santa Margherita in Santa Maria de' Ricci a Firenze
 Chiesa di Santa Margherita a Fivizzano
 Chiesa dei Santi Margherita e Matteo ad Ortignano Raggiolo
 Chiesa di Santa Margherita a Prato
 Chiesa di Santa Margherita a Tosina a Pelago
 Chiesa di Santa Margherita a Cancelli a Reggello
 Chiesa di Santa Margherita a Regnano, frazione di Casola in Lunigiana
 Chiesa di Santa Margherita a San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di Santa Margherita a Sciano, frazione del comune di Certaldo
 Chiesa di Santa Margherita in Castelvecchio a Siena
 Oratorio di Santa Margherita in Casanzano a Volterra

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Margherita a Bocenago
Chiesa di Santa Margherita a Castelnuovo
 Chiesa di Santa Margherita a Monguelfo-Tesido
 Chiesa di santa Margherita a Roncegno Terme
 Chiesa di Santa Margherita a Santa Margherita, frazione di Ala
 Chiesa di Santa Margherita a Sciaves, frazione di Naz-Sciaves
Chiesa di Santa Margherita a Trento

Umbria 
 Chiesa di Santa Margherita a Narni

Veneto 
 Chiesa di Santa Margherita a Borgo Veneto
 Chiesa di Santa Margherita a Garofolo, frazione di Canaro
 Chiesa di Santa Margherita a Godega di Sant'Urbano
 Chiesa di Santa Margherita a Laggio (Vigo di Cadore) in localtà Salagona
 Chiesa di Santa Margherita a Padova
 Chiesa di Santa Margherita a Posina
 Chiesa di Santa Margherita a Refrontolo
 Chiesa di Santa Margherita a Rovigo
 Chiesa di santa Margherita a San Bellino
 Chiesa di Santa Margherita a Treviso
 Chiesa di Santa Margherita a Venezia
 Chiesa di Santa Margherita a Vigonza

Regno Unito 
 Chiesa di Santa Margherita a Londra

Svizzera 
 Chiesa di Santa Margherita a Campello, frazione di Faido
 Chiesa di Santa Margherita a Stabio

Pagine correlate 
 Santa Margherita
 Cattedrale di Santa Margherita (disambigua)
 Monastero di Santa Margherita
 Chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire